LKT steht für:
 LKT Team Brandenburg (UCI-Code), deutsches Radsportteam

lkt steht für:
 Lakota (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sioux-Sprache der Lakota

Abkürzung